Roland Gerber (né le ) est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Carrière en club

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior U-18
 2002

Championnat du monde junior
 2003 et 2004

Palmarès 
 Champion de Suisse de LNB en 2008 avec le HC Bienne
 Promotion en LNA en 2008 avec le HC Bienne

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2000-2001|| SC Langnau Tigers U20|| Jr. Élites A|| 32|| 10|| 4|| 14|| 36|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| rowspan=2|2001-2002|| SC Langnau Tigers|| LNA|| 33|| 0|| 1|| 1|| 6|| 10|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
|SC Langnau Tigers U20|| Jr. Élites A|| 15|| 8|| 3|| 11|| 51|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| rowspan=3|2002-2003|| SC Langnau Tigers||LNA|| 25|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Viège|| LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|SC Langnau Tigers U20|| Jr. Élites A|| 18|| 10|| 6|| 16|| 42|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| SC Langnau Tigers||  LNA|| 45|| 2|| 6|| 8|| 6|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|SC Langnau Tigers U20|| Jr. Élites A|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| GCK Lions||  LNB|| 33|| 7|| 9|| 16|| 40|| 5|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
| 2005-2006|| GCK Lions||  LNB|| 42|| 4|| 9|| 13|| 48|| 5|| 1|| 1|| 2|| 10
|-
| rowspan=2|2006-2007|| ZSC Lions||  LNA|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| GCK Lions||  LNB|| 33|| 4|| 4|| 8|| 41|| 11|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2007-2008|| HC Bienne||  LNB|| 11|| 2|| 3|| 5|| 2|| 14|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| rowspan=2|2008-2009|| SC Langenthal||  LNB|| 43|| 11|| 6|| 17|| 67|| 5|| 0|| 0|| 0|| 14 
|-
| HC Bienne||  LNA|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| SC Langenthal||LNB|| 26|| 6|| 5|| 11|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| CP Berne||  LNA|| 17|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| CP Berne||LNA|| 43|| 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Genève-Servette HC||LNA|| 46||1||2||3||6||9||2||0||2||8
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Genève-Servette HC||LNA|| 47|| 2|| 3|| 5|| 32|| 7|| 1|| 0|| 1|| 12
|-
| HC Red Ice||LNB|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Genève-Servette HC||LNA|| 50||5||4||9||26||12||0||2||2||6
|-
| 2014-2015|| Genève-Servette HC||LNA|| 45|| 6|| 5|| 11||34 ||12 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
| 2015-2016|| Genève-Servette HC||LNA|| 47 || 3 || 2 || 5 || 16 || 10 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 2016-2017|| SC Langnau Tigers||LNA|| 42 || 5 || 5 || 10 || 10 || 6 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2017-2018|| SC Langnau Tigers||LNA|| 50 || 1 || 1 || 2 || 28 || 6 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2018-2019|| SC Langnau Tigers||LNA|| 39 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
|2018-2019||  HC Olten||LNB|| 10|| 2|| 0|| 2|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

|2002||CM -18 ans||8||1||1||2||6|| 
|-
|2003||CM -20 ans||6||0||0||0||6|| 
|-
|2004||CM -20 ans||6||1||0||1||0||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en  mai 1984
Joueur suisse de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du SC Langnau Tigers
Joueur du HC Viège
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du HC Bienne
Joueur du SC Langenthal
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Olten
Attaquant de hockey sur glace